Biatlon na Zimskih olimpijskih igrah 2010 – ženski šprint. Zlato medaljo je osvojila Anastasija Kuzmina, srebrno Magdalena Neuner, bronasto pa Marie Dorin.

Rezultati 

Šprint ženske